Fiona es un nombre femenino. Este nombre se asocia a las tradiciones gaélicas de Irlanda y Escocia (a través de la poesía de James Macpherson), pero también se ha popularizado en Inglaterra.Puede considerarse una forma latinizada de la palabra gaélica fionn, que significa «blanco», «bello», o un anglicismo del nombre irlandés Fíona (derivado de un elemento que significa «vid»).El nombre femenino gaélico escocés Fionnghal (y variantes) se equipara a veces con Fiona.  En las lenguas galesa y bretona del siglo IX, «Fion» (hoy: «ffion») se refería a la especie dedalera y también es un nombre de pila femenino, como en Ffion Hague.

Fiona fue el 49º nombre más popular entre las niñas nacidas en 2008 en Alemania.Fiona ocupa el tercer puesto en la clasificación de los nombres más populares de niñas nacidas en Liechtenstein en 2008. Este nombre fue el 347º nombre más popular entre las niñas nacidas en Estados Unidos en 2008, donde ha figurado entre los 1.000 nombres de niña más populares desde 1990 y entre los 500 más populares desde 1999.El nombre Fiona ha sido especialmente popular entre las niñas de ascendencia asiática o de las islas del Pacífico en la ciudad de Nueva York, donde Fiona fue el noveno nombre más popular entre las niñas de esos grupos en 2007.

Fiona también puede referirse a:

Personas 

 Fiona (cantante) (nacida en 1961), cantautora estadounidense de música rock
 Fiona Apple (1977), cantante estadounidense
 Fiona Campbell-Walter (1932), modelo británica
 Fiona Dourif (1981), actriz estadounidense
 Fiona Fairhurst (1971), inventora del bañador Speedo Fastskin
 Fiona Ferro (1997), tenista francesa
 Melanie Fiona (1983), cantante canadiense
 Fiona Fullerton (1956), actriz inglesa
 Fiona Fung (1983), cantante de Hong Kong
 Fiona Gubelmann, actriz estadounidense
 Fiona MacDonald (1974), curler escocesa
 Fiona May (1969), atleta y actriz italo-inglesa
 Fiona O'Shaughnessy (1979), actriz irlandesa
 Fiona O'Sullivan (1986), futbolista irlandesa
 Fiona Pitt-Kethley (1954), poeta, novelista y periodista británica
 Fiona Richmond (1945), modelo glamour inglesa
 Fiona Robinson (1969), jugadora australiana de baloncesto y balonmano
 Fiona M. Scott Morton, Profesora estadounidense de Economía
 Fiona Shaw (1958), actriz irlandesa
 Fiona Sit (1981), cantante cantonesa de Hong Kong
 Fiona Staples, dibujante de cómics

Personajes de ficción 

 Princesa Fiona, protagonista femenina y personaje principal de la franquicia Shrek
 Fiona, madrastra de Sam Montgomery en la película de 2004 A Cinderella Story
 Fiona en Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events.
 Fiona, personaje de Dead or Alive Xtreme 3
 Fiona, personaje de Xenoblade Chronicles 3
 Fiona en la película EuroTrip
 Fiona, personaje principal de la película Josie and the Pussycats
 Fiona, personaje de Kid vs. Kat
 Fiona, uno de los personajes habituales de Round the Horne
 Fiona, personaje principal de la serie de televisión So Weird
 Fiona, líder de los magos rebeldes en Dragon Age: Inquisition
 Fiona, personaje principal del videojuego Tales from the Borderlands.
 Fiona, la mejor amiga de Jonas en la novela de Lois Lowry The Giver (1993).
 Fiona, personaje del juego gratuito Vindictus.
 Fiona of Fort Weyr, mujer de Telgar Weyr en Dragon's Time, de Anne y Todd McCaffrey.
 Fionna, la versión cambiada de Finn en Hora de Aventuras.
 Fiona Bayar, antagonista de la serie The Seven Realms.
 Fiona, hada negra de la serie de televisión Érase una vez.
 Fiona Belli, protagonista del juego Haunting Ground.
 Fiona Callahan, personaje de la serie de televisión Charmed.
 Fiona Carter en la serie de la BBC Spooks
 Fiona Cat, la madre de Huckle Cat en The Busy World of Richard Scarry
 Fiona «Fee» Cleary, matriarca de la familia Cleary en la novela y miniserie The Thorn Birds
 Fiona Conneely, personaje principal de The Secret of Roan Inish
 Fiona Coyne, personaje de la serie de televisión canadiense Degrassi: The Next Generation
 Fiona Fennec, personaje del cómic Kevin y Kell
 Fiona Flagstaff, un Spinosaurus en DinoSquad.
 Fiona Fox, personaje de los cómics Sonic the Hedgehog de Archie Comics.
 Fiona Gallagher, personaje de la serie de televisión Shameless.
 Fiona Gilman, personaje del videojuego Identity V.
 Fiona Glenanne, protagonista de la serie de televisión Burn Notice
 Fiona Goode, personaje de American Horror Story: Coven
 Fiona Hackworth en el libro  The Diamond Age
 Fiona Kerr, una «notoria mojada» en la novela The Passion Flower Hotel
 Fiona Linette, personaje de la serie de anime Zoids: Chaotic Century
 Fiona Maxwell, uno de los personajes principales de la novela de 1993 Tomorrow, When the War Began
 Fiona Mayfield, personaje de la serie de videojuegos Arcana Heart
 Fiona McLaren, personaje femenino principal del musical de Broadway Brigadoon.
 Lady Fiona McTarry, alias de la agente Mimi en la parodia de James Bond Casino Royale.
 Fiona Pitch, tía de Baz Grimm-Pitch en la novela de Rainbow Rowell Carry On (2015).
 Fiona Volpe, asesina en la película Thunderball.
 Fiona Wallice, personaje de la serie de televisión y web Web Therapy
 Princesa Fiona, hechicera de las novelas Crónicas de Ámbar.
 Fiona Fraunfeld, personaje principal del libro de Ransom Riggs El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (2001).

Referencias